Велики бук може да означава водопад:
Велики бук (Лисине), на планини Бељаници код Деспотовца
Велики бук (Топољски бук, слап Крчић), на реци Крчић код Книна